Стефан II од Блоа (; 1045-19. мај 1102) био је гроф Блоа и Шартра. Један је од најзначајнијих учесника Првог крсташког похода.

Полазак у Први крсташки рат 

Стефан од Блоа је у Први крсташки рат кренуо у склопу војске Роберта Нормандијског, Роберта Фландријског и Ига од Вермандоа. Он од самога почетка није био вољан да се ломи по прашњавим путевима и креће на тако неизвестан пут. На такву одлуку натерала га је његова жена, Адела Нормандијска, а како је она била ћерка Вилијама Освајача, о њеним жељама је ипак морао водити рачуна. Стефан од Блоа ће током свог боравка у Светој земљи стално обавештавати Аделу о догађајима. У њима се на веома разметљив начин размеће својим, углавном измишљеним подвизима, али пратећи њих може се доста тога сазнати о самим односима међу крсташким вођама.

Дезертирање 

Након освајања Никеје и победе у бици код Дорилеја, крсташи стижу до зидина Антиохије и формирају опсаду града. Пошто је Антиохија била један од најутврђенијих градова тога времена, опсада се одужила. Велики број крсташа умро је од глади и зиме приликом опсаде. За то време, турски султан Кербуга одустаје од напада на Грофовију Едесу и своје снаге окреће на Антиохију. Балдуин Јерусалимски јавља крсташима о опасности која им се приближава. Стога, многи крсташи дезертирају из армије. Међу њима је био и Стефан од Блоа. Он је дезертирао 2. јуна 1098. године. Управо те ноћи Боемунд је успео да уз помоћ свога шпијуна продре у град. Антиохија је освојена и од ње је формирана кнежевина.

Крсташки рат 1101. 

Стефан од Блоа је био учесник Крсташког рата 1101. године. Под притиском своје жене Аделе и околине која га је осуђивала због дезертирања, Стефан се придружио другој армији која је долазила из Француске. Стефан је убијен у Другој бици код Рамле која се одиграла 17. маја 1102. године између армије Јерусалимског краљевства предвођене Балдуином Јерусалимским и Фатимидског калифата.

Породично стабло

Литература 
 

Личности Првог крсташког рата
Рођени 1045.
Умрли 1102.
Личности Крсташког рата 1101. године
Крсташи